Мотив — (від , від середньовічної латини motivus, від  — прикметник минулого часу дієслова movēre — рухати(ся)) — багатозначний термін, що використовується у двох головних значеннях: 

 Внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії.
 Фрагмент загальної картини або об'єкта, що багаторазово повторюється з деякими змінами.

У психології, соціології, педагогіці 
 Мотивація — внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії або певного типу поведінки, пов'язана з її органічними та культурними потребами.
 те, що пов'язане зі стимулюванням людини до дії
 те, що формується на основі потреб, безпосередньо пов'язаних із метою діяльності
 те, що спонукає до діяльності,
 для чого діяльність здійснюється,
 заради чого особистість намагається здійснювати мету
 те, що викликає активність у людині
 те, що визначає різні явища і стани, які викликають потреби, інтереси, потяги, емоції, установки, ідеали
 те, що виконує функції стимулювання людини до дій і діяльності,
 орієнтування людини у напрямку дій,
 забезпечення спрямованості до дій та розв'язання певної задачі
 суб'єктивне явище, пов'язане зі стимулами.

Спонуканням у мотивації можуть бути наступні регулятори поведінки: інстинкти, інтереси, потреби. Для формування мотивації у різних людей регулятори поведінки можуть бути у різному співвідношенні. 

Мотиви передбачають розуміння результату діяльності та усвідомлення своєї ролі у певній діяльності. Відмінність між стимулом і мотивацією в тому що, стимул викликається зовнішніми факторами, тоді як мотивація визначається, у широкому розумінні, детермінацією поведінки взагалі.

Мотив є суб'єктивним явищем, це прийняте рішення, яке має причину, підставу, основу для певного вчинку.

У мистецтві, літературі, музиці 

 Мотив (література) — проста складова частина сюжету, тема ліричного твору.
 Мотив (образотворче мистецтво) характерний елемент, що постійно використовується у якому-небудь творі. Тема ліричного твору зображення, наприклад, у картині, розписі, вишивці, орнаменті.
 Мотив (музика) найпростіша ритмічна одиниця мелодії, що складається з деякої короткої послідовності звуків, об'єднаних одним логічним акцентом.

У молекулярній біології 

 Мотив послідовності — ділянка послідовності ДНК або білка, що зустрічається в різних генах.
 Структурний мотив — елемент структури, що зустрічається в різних білках або молекулах РНК.
 Повторюваний елемент кристалічної структури.

У кримінальному праві 
Мотив злочину — внутрішнє спонукання, рушійна сила злочину.

Джерела 
МОТИВ   //Фармацевтична енциклопедія

Література
 М. Надольний. Рушійні сили історії // 
Завадський Й.С. Менеджмент: Management. - У 3 т. - Т.1. 3-вид. , доп. - К. : Вид-во Європ. ун-ту.-2001. - 542 с.

Естетика
Мотивація